Willie Fernie ist der Name folgender Personen:

* Willie Fernie (Golfspieler) (1855–1924), schottischer Golfspieler und Golfarchitekt 
 Willie Fernie (Fußballspieler) (1928–2011), schottischer Fußballspieler und -trainer